Amorpha juglandis  — вид бабочек из семейства бражников ().

Описание 
Длина переднего крыла 23—41 мм. Размах крыльев 45—75 мм. Окраска сильно варьирует: встречаются особи с сероватой, желтоватой и светло-коричневой окраской крыльев. Тело крупное, конусовидно заострённое на конце. Усики длинные, веретеновидные. Глаза крупные, голые. Губные щупики хорошо развитые, загнуты кверху, с внешней стороны густо покрыты чешуйками, с внутренней стороны лишены чешуйчатого покрова.

Биология 
Бабочки активны после наступления темноты. На севере ареала за год развивается одно поколение, бабочки которого летают с мая по август. На юге ареала развивается два поколения, бабочки встречаются с марта по октябрь.

Кормовые растения гусениц: ольха (Alnus), гикори (Carya), лещина (Corylus), бук (Fagus), грецкий орех (Juglans) и хмелеграб (Ostrya).

Ареал 
Вид широко распространён в восточной части Северной Америки от Флориды до юга Канады. На западе ареал достигает Великих равнин, где вид обнаружен в западной части штата Небраска, Оклахома и Техас (Биг-Бенд). Также ареал вида охватывает юг Канады (Новая Шотландия, Нью-Брансуик, Квебек, Онтарио и Манитоба).

Защита гусениц от хищников 
Гусеницы этого вида для отпугивания хищников, в случае их нападения, издают свист путём выпускания воздуха через пару дыхалец на своём брюшке. Эти сигналы варьируются начиная со звуков, различимых человеком, вплоть до ультразвука и могут состоять из 1-8 звуков, различных по своему спектру: от простого монотонного сигнала до сложной звуковой композиции с пиками на частотах 9, 15 и 22 кГц.

Съёмка при помощи скоростной камеры в сочетании с измерением потоков воздуха около гусеницы и выборочным блокированием её дыхалец позволили выяснить, что при угрозе гусеница резко сокращает передние сегменты своего тела, выбрасывая воздух через пару увеличенных дыхалец на восьмом сегменте брюшка. Наблюдения в природе показали, что производимые звуки действительно отпугивают птиц вида Dendroica petechia, с которыми экспериментировали исследователи.

Примечания

Литература 
 James P. Tuttle: The Hawkmoths of North America, A Natural History Study of the Sphingidae of the United States and Canada. The Wedge Entomological Research Foundation, Washington, DC 2007, ISBN 978-0-9796633-0-7.
 Bernard D’Abrera, Alan Henry Hayes Sphingidae Mundi. Classey, 1986

Ссылки 
 Butterflies and Moths of North America | Walnut sphinx Amorpha juglandis (J.E. Smith, 1797)
 How and why does this caterpillar whistle?

Бражники
Животные, описанные в 1797 году
Насекомые Северной Америки